Pojem křížová cesta může mít některý z těchto významů:
 Via Dolorosa, cesta v Jeruzalémě po které nesl Ježíš svůj kříž z místa odsouzení na popraviště na hoře Kalvárii (Golgotě)
 Křížová cesta – stezka nebo prostor se souborem 14 vyobrazení znázorňujících Ježíšovo utrpení spojený s pobožností Křížové cesty, případně soubor 7 vyobrazení spojený s pobožností Sedmi bolestí Panny Marie nebo pobožností Pašijové cesty nebo moderní a netradiční křížové cesty s jinými náměty nebo zpracováním
 Křížová cesta (modlitba) – modlitba a rozjímání u jednotlivých vyobrazení

 Jiná umělecká díla
 Křížová cesta – název jednoho z dílů seriálu  30 případů majora Zemana

 Odvozené místní názvy
 Křížová cesta (přírodní rezervace), přírodní rezervace u křížové cesty v Adršpachu v okrese Náchod
 Křížové Cesty - samota obce Morávka v okrese Frýdek-Místek

Související články 
 Seznam křížových cest v Česku